Oude Vest (Leiden) of Oude Singel, een gracht en straat in de Nederlandse stad Leiden
Oude Vest (Nieuwpoort), een gracht in de Nederlandse stad Nieuwpoort
Oude Vest (Dendermonde), een straat in de Belgische stad Dendermonde